Gulden Bodem (park), een park in Arnhem
Gulden Bodem (wijk), een woonwijk in Arnhem